Рътланд може да означава следното:

 Рътланд (графство) - графство в Англия
 Рътланд (град) - град в САЩ
 Рътланд (окръг, Вермонт) - окръг в САЩ